

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 17, w tym 6 podstawowych
 Biele – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Bądkowo
 Biele – część wsi Brzyszewo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Chodecz
 Biele – przysiółek wsi Łazy Brzyńskie w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Biele – część wsi Dunaj w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Stupsk
 Biele – część wsi Wejdo w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Łyse
 Biele – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Sochocin
 Biele – przysiółek wsi Zatory w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Zatory
 Biele – część wsi Przetycz-Folwark w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Długosiodło
 Biele – przysiółek wsi  Cieplice w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Adamówka
 Biele – część wsi Wydrza w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Grębów
 Biele – część wsi Rozalin w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Nowa Dęba
 Biele – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Juchnowiec Kościelny
 Biele – część wsi Jeglia w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Rybno
 Biele – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Sompolno
 Biele – część wsi Lubomyśle  w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Ślesin
 Biele – osada w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek

Zobacz też 
 Max Biele – architekt działający w Poznaniu na początku XX wieku